Annona može označavati:
 Annona (Animalia) Distant, 1884, rod kukaca iz porodice Miridae.
 Annona (Plantae) L., biljni rod iz porodice Annonaceae.